

Geografia

Borgonya 
El Morvan és el nom d'un massís muntanyós de Borgonya. Va donar el seu nom a:
 Comunitat de municipis de l'Alt Morvan;
 Comunitat de municipis Avallon-Vézelay-Morvan;
 Alligny-en-Morvan;
 Brazey-en-Morvan;
 Champeau-en-Morvan;
 Chissey-en-Morvan;
 Cussy-en-Morvan;
 Dompierre-en-Morvan;
 La Celle-en-Morvan;
 Montigny-en-Morvan;
 Moux-en-Morvan;
 Ouroux-en-Morvan;
 Parc natural regional del Morvan;
 Casa del Parc Natural Regional del Morvan;
 Herbularium del Morvan;
 Roussillon-en-Morvan;
 Saint-André-en-Morvan;
 Saint-Hilaire-en-Morvan;
 Villiers-en-Morvan.

Bretanya 
 Comunitat de comunes del País del rei Morvan, comunitat de municipis situada als països bretons de Bro Gwened i Bro-Gernev, que porta el nom del rei bretó Morvan Lez-Breizh.
 Bayér-Morvan;
 Minieg-Morvan;
 L'hospital Augustin-Morvan, a Brest.

Patronímic 
Morvan és un nom bretó, més conegut com a patronímic i sovint emprat en toponímia. Prové del bretó mor (meur en bretó modern) que significa "gran" en lloc de "mar", i de man, "pensament, ànima" (o bé literalment "gran en el pensament") o del vell bretó uuan ("empenta, assalt") segons Albert Deshayes. Els escriptors bretons Meven Mordiern i Fañch Gourvil el deriven de mori i mannos, literalment "mariner", que és una especulació més aviat atzarosa. Un autor del segle XVIII, Gilles Déric, planteja una altra hipòtesi sobre l'origen d'aquest nom que, segons ell, prové de mor (= príncep) i van o ven (= fi o astut).

Nom 
Morvan, un nom bretó, portat en particular per Morvan Lez-Breizh. Tot i que no hi ha cap relació lingüística ni etimològica, sovint s'ha equiparat amb el nom francès Maurice, i diverses persones que porten el nom Maurice al registre civil s'anomenen, o eren, anomenades Morvan, per exemple:
 els periodistes Morvan Duhamel (1928-2017) i Morvan Lebesque (1911-1970);
 l'arquitecte bretó Morvan Marchal (1900-1963);
 Morvan Dias de Figueiredo, polític i home de negocis brasiler;
 sant Morvan fou bisbe de Gwened al segle VII.

Sant Morvan se celebra el 22 de setembre al calendari francès, al mateix temps que el Maurici (vegeu la pàgina de Sant Maurici). El nom ha experimentat una certa moda que sembla haver caigut.

Cognom 
Morvan, cognom comú a Bretanya, que prové del nom bretó, portat en particular per:
 Alain Morvan, rector de l'acadèmia occità;
 André Morvan, nascut el 1953, dibuixant de premsa francès;
 Augustin Morvan, metge bretó;
 Éric Morvan, nascut el 1957, alt funcionari francès, director general de la Policia Nacional del 2017 al 2020;
 Fabrice Morvan, dit Fab Morvan, nascut el 1957 1966, cantant i membre del grup de dance alemany Milli Vanilli;
 François Morvan, nascut el 1983 és un patró francès;
 Françoise Morvan, escriptora especialitzada en la història i cultura bretones;
 Frédéric Pierre Morvan, 1786-1873, militar bretó;
 Ar Vreudeur Morvan (Els Germans Morvan), grup de música bretó;
 Gildas Morvan, nascut el 1969 és un patró francès;
 Goulven Morvan, 1819-1891, autor eclesiàstic, en llengua bretona, director de Feiz ha Breiz;
 Jean-David Morvan, escriptor de còmics;
 Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde, 1648-1734, eclesiàstic bretó;
 Yann-Jakez Morvan, artista bretó;
 Joseph Morvan, 1924-1999, ciclista bretó;
 Michel Morvan, lingüista francès;
 Patrick Morvan, nascut el 1944, patró i navegant bretó;
 Paul Jean-Baptiste Poret de Morvan, 1777-1834, general de l'Imperi Francès;
 Yves Morvan, conegut amb el nom de guerra Jean Marin, antic resistent de la França Lliure durant la Segona Guerra Mundial, llavors president de l'Agència de Prensa de França (AFP) del 1957 al 1975;
 Yves Morvan, arqueòleg bretó especialitzat en pintures murals.

Personatge fictici 
 Louise Morvan, personatge de ficció, una detectiu privada creada per la novel·lista Dominique Sylvain.

Medicina 
La síndrome de Morvan és una malaltia neuromuscular poc freqüent, també anomenada corea fibril·lar de Morvan.

Astronomia 
 88795 Morvan és un planeta menor i un asteroide del cinturó principal.

Referències